Welcome to the Madhouse — студийный альбом британской хард-рок-группы Shy, вышедший в 1994 году.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Джон (Уорди) Уорд — вокал
 Стив Харрис — гитара
 Падди МакКенна — клавишные
 Рой Дэвис — бас-гитара
 Алан Келли — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Shy
Альбомы 1994 года